Ви́ктор Аки́мов:
 Акимов, Виктор Акимович (1902—1980) — советский актёр театра, Народный артист РСФСР.
 Акимов, Виктор Иванович (1922—1991) — подполковник, Герой Советского Союза.